Козловский поселковый совет () — входит в состав
Козовского района 
Тернопольской области 
Украины.

Административный центр поселкового совета находится в 
пгт Козлов.

История 
 1967 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 пгт Козлов 
 с. Дмуховцы

Примечания